Gilet peut signifier :

 Gilet, un vêtement.

Toponyme 
 Gilet, commune espagnole de la province de Valence.

Patronyme 
 Joseph Gilet (1876-1943) architecte français.